Банов Іван Миколайович (1916—1982) — учасник Другої світової війни, генерал-майор, Герой Радянського Союзу.

Банов — село у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Поєнь.

Банов — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.

Банов — село, громада округу Угерске Градіште, Злінський край.